Брусилов е фамилия на няколко известни руснаци:
 Алексей Брусилов (1853 – 1926) – генерал от Първата световна война;
 Георгий Брусилов (1884 – 1914) – полярен изследовател.